Луи Атаназ Шобар (, 1785 — 1854) — французский ботаник, миколог, натуралист (естествоиспытатель).

Научная деятельность 
Луи Атаназ Шобар специализировался на папоротниковидных, водорослях, семенных растениях и на микологии. Он описал более 170 видов растений.

Некоторые публикации 
 Éléments de Géologie mis à la portée de tout le monde et offrant la concordance ds faits géologiques avec les faits historiques tels qu'ils se trouvent dans la Bible, les traditions égyptiennes et les fables de la Grèce., Risler, 1833. 
 Notice géologique sur les terrains du département de Lot-et-Garonne (Ancien Agenais), impr. H. Fournier, 1830. 
 L'Univers expliqué par la révélation, ou Essai de philosophie positive, Debéourt, Baillière et l'Auteur, 1841. 
 Nouvelle Flore du Péloponèse, par Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent en collaboration avec L.-A. Chaubard.

Почести 
Род растений Chaubardia семейства Орхидные был назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Société des sciences, lettres et arts d'Agen: Revue de l'Agenais
 Louis Athanase (Anastase) Chaubard

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Микологи Франции
Естествоиспытатели Франции